Шезель:

 Шезель — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье.
 Шезель — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.